Джордж Уи́льямс (George Williams):
 Уильямс, Джордж (1821—1905) — основатель YMCA.
 Уильямс, Джордж Вашингтон (1849—1891) — американский баптистский священник, политик, историк, журналист, издатель, правозащитник и юрист; доктор права. 
 Уильямс, Джордж Кристофер (1926—2010) — американский эволюционный биолог.
 Уильямс, Джордж Кристофер (род. 1995) — валлийский футболист, полузащитник.
 Уильямс, Джордж Норрис (1866—1949) — политик, комиссар Юкона.